Marcelinho est un diminutif de Marcelo. Il peut désigner :

Marcelinho Carioca (1971-), Marcelo Pereira Surcin, footballeur international brésilien.
Marcelinho Paulista (1973-), Marcelo José de Souza, footballeur brésilien.
Marcelinho Machado (1975-), joueur de basket-ball brésilien.
Marcelinho ou Marcelinho Paraíba (1975-), Marcelo dos Santos, footballeur international brésilien.
Marcelinho (1978-), Marcelinho Cassiano Barros, footballeur brésilien.
Marcelinho (1984-), Marcelo Nascimento da Costa, footballeur international bulgare.
Marcelinho (1987-), Marcelo Leite Pereira, footballeur brésilien.

Voir aussi 
 

Homonymie de personnes